Бел Сентер има више значења:
 Бел Сентер (Висконсин)
 Бел Сентер (Охајо)